

Aziende 
 Dallah Al-Baraka – azienda saudita
 Dallah Avco – azienda aeronautica saudita

Altro 
 Dallah – caffettiera
 Dallah – villaggio del Mali
 Omar Dallah – giocatore di bowls e hockeista su prato hongkonghese

Pagine correlate 
 Dalla (disambigua)